Renodes consistens är en fjärilsart som beskrevs av Walker 1862. Renodes consistens ingår i släktet Renodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade.

Källor 

Nattflyn
consistens